Тамаши има више значења:

 Тамаши
 Тамаши (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Тамаши (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Општина Тамаши (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији